São João da Barra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Barra (ort), Rio de Janeiro, 
 São João da Barra (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar